Фломо́н-Водреши́ () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, кантон Фурми.

Население (2017) — 382 человека

См. также 
 Департамент Нор
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики